Termin RGP ima više značenja.

 Gingipain R, enzim
 Kruta gasno propustiva sočiva, ()